Tolina – copolimero presente su vari corpi del sistema solare
Toline (Pisogne) – frazione del comune di Pisogne